L'Open de Seoul de squash 2010 est l'édition 2010 du tournoi de squash Open de Séoul de squash qui se déroule du 6 au 11 décembre 2010 à Séoul. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Silver 20 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes et une wild-card Yura Choi. 

La tête de série  Annie Au remporte la finale face à Low Wee Wern sans perdre un jeu pendant le tournoi.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Séoul de squash
 Saison 2010 de la WSA

Open de Séoul de squash
Sport en Corée du Sud en 2010
Squash en 2010
Sport en décembre 2010